Miejscowości w Polsce:
 Kolechowice Drugie
 Kolechowice Pierwsze
 Kolechowice-Folwark
 Kolechowice-Kolonia